Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1945/1946 — 1-й послевоенный сезон чехословацкой хоккейной лиги. Чемпионом, как и во всех предыдущих чемпионатах, стал клуб ЛТЦ Прага, обыгравший в финале другую пражскую команду ЧЛТК.

Формат 
25 октября 1945 года было решено принято решение о возобновлении чемпионата Чехословакии по хоккею. Система розыгрыша практически не изменилась по сравнению с сезоном 1937/38. Количество команд—участниц было уменьшено до 12, разделённых на 2 группы. Планировалось провести круговой турнир в каждой группе, победители которых выходили в финал и разыгрывали чемпионский титул. Команды, занявшие последние места в группах, выбывали в низшую лигу. Первый матч был проведён 7 января 1946 года: ЧЛТК победил Табор со счётом 7:2. Так как заранее стали известны победители групп и выбывшие команды, не были сыграны 2 игры: ЛТЦ—Ческе-Будеёвице и Слован—Простеёв. В финал вышли пражские клубы ЛТЦ и ЧЛТК. Чемпионом вновь стал ЛТЦ, для которого этот титул стал 10-м подряд.

Турнирные таблицы

Группа А

Группа Б

Финал 

 ЛТЦ Прага — ЧЛТК Прага — 3:1

Лучшие бомбардиры 

 Владимир Кобранов (ЧЛТК) — 10 шайб
 Олдржих Кучера (ЧЛТК) — 9
 Ярослав Дробны (ЧЛТК) — 8

Состав чемпиона 
Вратари

Богумил Модры, Индржих Штепанек

Защитники

Олдржих Забродски, Вилибальд Штёвик, Йозеф Троусилек, Олдржих Немец

Нападающие

Владимир Забродски, Ладислав Трояк, Станислав Конопасек, Карел Стибор, Йозеф Кус, Аугустин Бубник, Владислав Мюллер, Алеш Сысел, Станислав Бертл

Тренер — Иржи Тожичка

Ссылки 
 Сезон 1945/46 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
1945 год в хоккее
1946 год в хоккее